Дехлеви́, Дихлави, Дехлави (, ), ад-Дихлави () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на происхождение из города Дели в Индии. В настоящее время — фамилия, распространённая в Индии и Пакистане.
 Амир Хосров Дехлеви (1253—1325) — персидский поэт, также писавший на хинди; учёный, музыкант.
 Абдул-Хакк Дехлеви (1551—1642) — известный мусульманский богослов из Индии.
 Бедиль Дехлеви (1644—1720) — представитель индийской школы персидской поэзии.
 Шах Валиуллах Дехлеви (1703—1762) — известный мусульманский богослов из Индии.
 Мир Аман Дихлави (1748—1806) — урдуязычный писатель.
 Дехлави, Мумтаз, более известная как Мадхубала (1933—1969) — индийская киноактриса.
 (1274—1337) — поэт и суфий, ученик Низамуддин Аулия.
 (XV век) — исламский религиозный деятель эпохи Великих Моголов.
 (1644—1719) — исламский богослов, один из составителей «Аламгирийских (Индийских) фетв».
 (XVII век) — один из составителей «Аламгирийских (Индийских) фетв».
 (1727/1736—1787) — урдуязычный поэт.
 (1743—1824) — индийский суфий.
  (1746—1824) — хадисовед из Индии, сын Шаха Валиуллаха Дехлеви.
 (1747—1835) — суфийский святой из Дели.
 (1749—1817) — поэт и суфий из Индии.
 (1753—1814) — исламский богослов из Индии, сын Шаха Валиуллаха Дехлеви.
 (XVIII—XIX века) — исламский богослов, суфий.
 (XIX век) — исламский богослов.
  (ум. 1819 или 1820) — шиитский богослов из Индии, т. н. «четвёртый шахид».
 (1831—1905) — урдуязычный поэт.
 (1832—1910) — историк и переводчик.
 (ум. 1841) — исламский богослов, участник борьбы против британцев и сикхов; погиб в бою.
 (ум. 1845 или 1846) — хадисовед, внук Шаха Валиуллаха Дехлеви.
 (1847—1933) — урдуязычный писатель.
 (1863—1955) — урдуязычный поэт.
 (1864—1945) — урдуязычный поэт.
 (ум. 1865 или 1866) — хадисовед, внук Шаха Валиуллаха Дехлеви.
 (1869/1870—1936/1937) — саудовский богослов.
 (1869—1943) — урдуязычный писатель, переводчик, драматург, сын Закауллы Дехлеви.
  (1875—1952) — исламский богослов из Индии.
 (1884—1936) — урдуязычный поэт.
 (1886—1966) — исламский богослов, автор комментария (тафсир) к Корану.
 (1894—1977) — пакистанский каллиграф.
 (1901—1965) — урдуязычный поэт.
 (1906—1967) — урдуязычный писатель.
 (1906—1958) — пакистанский урдуязычный поэт.
 (1906—1992) — урдуязычный писатель и активист Пакистанского движения.
 (1911—1976) — урдуязычный писатель и поэт.
  (1913—1976) — пакистанский дипломат.
 (1913—2014) — пакистанский урдуязычный поэт.
 (1915—1974) — поэт и суфий из Индии.
 (1919—1992) — урдуязычный писатель.
 (1922—1990) — пакистанский урдуязычный поэт.
 (1925—1994) — пакистанский каллиграф.
 (1926—2020) — индийский урдуязычный поэт.
 (1927—2019) — иранский композитор.
 (род. 1935) — индийский урдуязычный поэт.
 (род. 1944) — британский режиссёр пакистано-французского происхождения.
 (род. 1954) — индийский поэт.
 (1957—2020) — индийская активистка и писатель.
 (1959—2014) — урдуязычный поэт и писатель.
 (род. 1990) — журналист.

См. также 
 Дехлавия — иранский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).
  — деревня в иранской провинции Хузестан.